

Musica 
 Foxy – gruppo musicale disco statunitense
 Foxy – album dei Foxy del 1976
 Foxy – musical

Personaggi 
 Foxy – personaggio di Merrie Melodies
 Foxy – personaggio del manga e anime One Piece
 Foxy – personaggio della serie di videogiochi The King of Fighters
 Foxy – personaggio della serie di videogiochi Five Nights at Freddy's